Сент-Сеси́ль-ле-Винь (, ) — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Боллен.

Географическое положение 
Сент-Сесиль-ле-Винь расположен в 34 км к северу от Авиньона и в 12 км к юго-востоку от Боллена. Соседние коммуны: Тюлетт и Сен-Роман-де-Мальгар на северо-востоке, Роэ и Расто на востоке, Керанн на юго-востоке, Лагард-Пареоль на юго-западе, Рошгюд на западе, Сюз-ла-Русс на северо-западе.

Демография

Достопримечательности 
 Замок де Голифе.
 Знаменитый источник Сент-Сесиль, вода из которого бутылируется.
 Первая церковь Сент-Сесиль, 1177 год.
 Поздняя церковь Сент-Сесиль, 1854—1860 годы.
 Часовня де-ла-Президант.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики